VC Kesselt is een Belgische voetbalclub uit Kesselt. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 6048 en heeft groen-zwart als kleuren. Kesselt werd opgericht in 1957, maar speelt al heel zijn bestaan in de provinciale reeksen.

Externe links
 http://www.vckesselt.be

Kesselt
Sport in Lanaken
Sportvereniging in Limburg (België)